Delaware County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Delaware County Courthouse (Iowa), NRHP-Nr. 81000234
 Delaware County Courthouse (Ohio), NRHP-Nr. 73001429
 Delaware County Courthouse (Pennsylvania)